Lilla Brännholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Lilla Brännholmen, Salo, Egentliga Finland, 
 Lilla Brännholmen, Ingå, Nyland,

Se även
Brännholmen

Robotskapade Finlandförgreningar